Onderdistrict in Indonesië
 Kaloran (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kaloran (Gemolong), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Kaloran (Kaloran), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kaloran (Ngronggot), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java